Miquel kan hänvisa till:

 Friedrich Anton Wilhelm Miquel, tysk-nederländsk botaniker
 Johannes von Miquel, tysk politiker
 Miquel Brown, kanadensisk discosångerska
 Miquel Crusafont i Pairó, katalansk paleontolog
 Miquel Monrás, spansk racerförare

Se även 
 Sant Miquel